Педро I може да се отнася за:
 Педро I Арагонски – крал на Арагон
 Педро I Фадрик (ум. 1355) – граф на Салона.
 Педру I (Португалия) – крал на Португалия
 Педро I Жестокия (Кастилия) (1334 – 1369) – крал на Кастилия
 Педро I (Бразилия) – император на Бразилия